Rivaltesi – abitanti di Rivalta (Gazzola)
Rivaltesi – abitanti di Rivalta (Reggio Emilia)
Rivaltesi – abitanti di Rivalta Bormida
Rivaltesi – abitanti di Rivalta di Torino
Rivaltesi – abitanti di Rivalta sul Mincio